Мандья ():

 Мандья — город в штате Карнатака, Индия.
 Мандья — округ в штате Карнатака, Индия.